John Powell (pianista) (1882–1963), pianista i etnomusicòleg 
 John Powell (compositor) (1963), compositor de música cinematogràfica 
 John Gates Powell (1947, San Francisco), llançador de disc americà
 John Wesley Powell (Mount Morris, Nova York, 1834 - Haven, Maine, 1902), soldat, geòleg i explorador nord-americà, famós per organitzar l'expedició del 1869 pels rius Green (Utah) i Colorado, que fou la primera a travessar el Gran Canyó